Guînes (Nederlands oorspronkelijk Ghisene/Giezene, tegenwoordig ook Wijnen) is:
 Guînes (gemeente), een plaats en gemeente in Frans Vlaanderen
 graafschap Guînes
 kanton Guînes
 Güines, een gemeente in de provincie Mayabeque in Cuba